Ме́ркин — еврейская фамилия. Известные носители:

 Меркин, Владимир Иосифович (1914—1997) — советский учёный в области ядерной энергетики.
 Меркин, Геннадий Самуилович (род. 1940) — советский литературовед.
 Меркин, Давид Рахмильевич (1912—2009) — советский учёный в области механики.
 Меркин, Мишель (род. 1975) — американская модель и телеведущая.